L'adjectif dental peut référer à la dent.

Dentale est un nom, qui désigne :

Linguistique 
 Les consonnes dentales, un type de consonne ;

Patronyme 
 Dario Dentale (1982-), rameur italien.

Zoologie 
 Dentale (Antalis vulgaris), un type de mollusque, de la classe des scaphopodes.